Blond (Haute-Vienne) — comuna francesa
 Blond — boy band sueca
 Blonde (filme) — de 2001
 Blonde (álbum)
Blonde Ambition — filme de 2007
Blonde and Beyond — álbum de Blondie
Blonde comme moi — álbum da banda BB Brunes
Blonde on Blonde — álbum de Bob Dylan
Blonde Redhead — banda de punk
4 Non Blondes — banda feminina de rock
Bergdorf Blondes — livro de Plum Sykes
Blond Ambition World Tour — turnê da cantora Madonna
Blondes Have More Fun — álbum de Rod Stewart
Blond Ambition World Tour Live — vídeo
Concrete Blonde — banda de rock
Incendiary Blonde — filme de 1945
Legally Blonde (musical)
My Favorite Blonde — filme de 1942
Private Valentine: Blonde & Dangerous — filme
The Beautiful Blonde from Bashful Bend — filme
White on Blonde — álbum da banda de rock Texas

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de topônimos